Івонн Коулі, Гелен Гурлей, Мона Геррант і Керрі Рід були чинними чемпіонками.

Бетсі Нагелсен і Рената Томанова виграли титул, у фіналі перемігши пару Сато Наоко і Пем Вайткросс з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 

Жінки, парний розряд